Joan Brudieu, músic que visqué el 
 IES Joan Brudieu, institut d'educació secundària de la Seu d'Urgell
 Passeig de Joan Brudieu, passeig de la Seu d'Urgell
 Festival Internacional de Música Joan Brudieu, festival de múscia clàssica de la Seu d'Urgell